Села:
 Климівка — Луганська область, Білокуракинський район
 Климівка — Луганська область, Сєвєродонецький район
 Климівка — Полтавська область, Карлівський район
Селище:
 Климівка — Миколаївська область, Кривоозерський район
Передмістя:
 Климівка — передмістя на околиці Ізяслава Хмельницької області.